Arrigo Boldrini, nome di battaglia Bülow (1915-2008) – partigiano e politico italiano
 Cesare Boldrini (1816-1860) – patriota e medico italiano, che partecipò alla Spedizione dei Mille
 Cleto Boldrini (1923-1984) – politico, avvocato e partigiano italiano
 Corrado Boldrini, noto anche come Boldrini I (...–...) – calciatore italiano
 Dina Boldrini (1929-2018) – cantante e cantastorie italiana
 Emilia Boldrini (1822–...) – soprano italiano
 Francesco Boldrini (...–...) – pittore italiano
 Giacinto Boldrini (1940) – politico italiano
 Giulio Boldrini (1946) – ex calciatore italiano
 Gregorio Boldrini (...–1574) – vescovo cattolico italiano
 Gustavo Boldrini (1927-1987) – pittore italiano
 Laura Boldrini (1961) – politica italiana, già funzionaria internazionale delle Nazioni Unite e ex presidente della Camera dei deputati
 Leonardo Boldrini (...–1497/1498) – pittore italiano
 Luigi Boldrini (1828-1894) – patriota, giornalista e politico italiano
 Marcello Boldrini (1890-1969) – statistico, docente, politico e dirigente pubblico italiano
 Maurizio Boldrini (1946) – giornalista e scrittore
 Maurizio Boldrini – batterista del gruppo musicale I Califfi
 Niccolò Boldrini (1500 circa–1566) – illustratore e incisore italiano
 Paola Boldrini (1960) – politica italiana
 Renato Boldrini (...–...) – calciatore italiano